Franz Fiedler ist der Name folgender Personen: 

* Franz Fiedler (Historiker) (1790–1876), deutscher Historiker 
 Franz Fiedler (Komponist, 1815) (1815–1876), österreichischer Komponist, Kontrabassist und Musiklehrer 
 Franz Fiedler (Komponist, 1852) (1852–1915), österreichischer Klavierlehrer und Komponist
 Franz Fiedler (Fotograf) (1885–1956), deutscher Fotograf
 Franz Fiedler (Politiker) (1898–1956), österreichischer Politiker (SPÖ, ÖVP)
 Franz Fiedler (Schauspieler) (1902–1965), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Franz Fiedler (Meteorologe) (* 1938), deutscher Meteorologe
 Franz Fiedler (Jurist) (* 1944), österreichischer Jurist
 Franz Fiedler (Mikrobiologe) (1937–2022), deutscher Mikrobiologe

Siehe auch:
 Frank Fiedler